Натуральне число 1163
 1163 рік до нашої ери
 1163 рік нашої ери